Улица Адама Мицкевича - улица в Киеве.
 Улица Адама Мицкевича (1964—1993) - улица в Москве.